Ornithocheiroidea è un gruppo di pterosauri all'interno del sottordine secondario Pterodactyloidea.

Classificazione 
Ornithocheiroidea venne originariamente definita come un taxon basato su un'apomorfia da Christopher Bennett, nel 1994. Le venne poi data una definizione basato sulle relazioni solo nel 2003, da Alexander Kellner, che ha definito il gruppo come il clade meno inclusivo contenente Anhanguera blittersdorffi, Pteranodon longiceps, Dsungaripterus weii, e Quetzalcoatlus northropi. In seguito quell'anno, David Unwin suggerì una definizione più restrittiva, come "il clade che contiene Pteranodon longiceps e Istiodactylus latidens". Brian Andres (2008, 2010, 2014) nelle sue analisi, ha definito Ornithocheiroidea usando la definizione di Kellner (2003) per evitare confusione con gruppi definiti in modo simile, come Pteranodontoidea.

Di seguito è riportato un cladogramma che mostra i risultati di un'analisi filogenetica presentata da Longrich, Martill e Andres (2018):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri